Étrépilly (Aisne)
 Étrépilly (Seine-et-Marne)